Чемпионат Европы по лёгкой атлетике в помещении 2013 проходил в Гётеборге (Швеция) с 1 по 3 марта 2013 года на арене Скандинавиум.

Призёры

Мужчины

Женщины 

 Невин Яныт из Турции, выигравшая бег на 60 метров с барьерами с национальным рекордом 7,89, позднее была дисквалифицирована в связи с положительной допинг-пробой и лишена золотой медали.
 Серебряный медалист в толкании ядра, россиянка Евгения Колодко (19,04 м), была дисквалифицирована в связи с положительной допинг-пробой.

Общий медальный зачёт

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт
 Результаты